Архиерейский дворец () — памятник архитектуры позднего барокко в Могилёве. Возведён в 1772—1785 гг. для православного архиепископа Могилёвского, Мстиславского и Оршанского Георгия (Конисского) архитектором И.К. Глаубицем. Входит в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

История 

Архиерейский дворец входил в ансамбль могилёвского Спасского монастыря, вместе с которым и зданием духовной семинарии составлял единый градостроительный комплекс. Построен в 1772—1785 годах в глубине квартала на высоком берегу Днепра по проекту виленского архитектора И.К. Глаубица по заказу архиепископа Г. Конисского. Являлся резиденцией последнего в 1785—1795 гг., с 1797 г. — А. Братановского. В 1918 г. здание занимала Могилёвская губернская чрезвычайная комиссия. В советский период оно использовалось как жилой дом. В настоящее время здание дворца принадлежит Могилёвской епархии Белорусской православной церкви.

Архитектура 

Дворец представляет собой каменное трёхэтажное здание, прямоугольное в плане с симметричными двухэтажными ризалитами по сторонам, накрыт высокой ломаной крышей. Главный и дворовый фасады имеют криволинейные переходы к ризалитам. Стены отделаны с глубоким горизонтальным рустом и рустованными пилястрами на углах, прямоугольными оконными проёмами с наличниками, филёнчатыми нишами, тонкопрофилированными карнизами. Третий этаж аттиковый в центральной части. Главный вход выделяется арочным порталом с козырьком на металлических колонках.

Центральное место в интерьере дворца занимал вестибюль с трёхмаршевой лестницей. На первом этаже находился парадный зал для приемов и служебные комнаты, на втором — личные покои архиепископа: спальня, кабинет, библиотека, на третьем — хозяйственные помещения. В XX веке внутренняя планировка была изменена.

Ограждение 

После 1853 г. на территории архиерейского двора на главной оси дворца как главный въезд построены каменные ворота. Ворота представляют собой два массивных пилона, украшенных двумя колонками дорического ордера и завершённых фронтонами, накрыты двухскатной крышей. Присоединённые к ним полукругом столбы соединены металлической оградой.

Примечания

Литература 
 
 Архітэктура Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. — Мн.: БелЭн, 1993. — 620 с.: іл. — ISBN 5-85700-078-5.

Ссылки 
 Архиерейский дворец на сайте Radzima.org 
 Архиерейский дворец на сайте Глобус Беларуси 

Дворцы Белоруссии
Здания и сооружения, заложенные в 1772 году
Здания и сооружения, построенные в 1785 году в Белоруссии
Дворцы, построенные в 1785 году
Здания и сооружения Могилёва
Религия в Могилёве
История Могилёвской области